Ohlendorf ist der Name folgender Orte:

 Ohlendorf (Hemmingen), Stadtteil der Stadt Hemmingen
 Ohlendorf (Mellinghausen), Ort in der Gemeinde Mellinghausen
 Ohlendorf (Seevetal), Ort in der Gemeinde Seevetal
 Ohlendorf (Salzgitter), Stadtteil der Stadt Salzgitter

Ohlendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Ohlendorf (1907–1951), deutscher Kriegsverbrecher, SS-Gruppenführer und Befehlshaber der Einsatzgruppe D
 Peter Ohlendorf (* 1952), deutscher Film- und Fernsehregisseur sowie Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Ohldorf
 Ohlendorff